СМ-лига 2009—2010 — 35-й сезон СМ-лиги и 79-й чемпионат Финляндии по хоккею с шайбой. Чемпионом стал хоккейный клуб ТПС.

Регулярный чемпионат

Плей-офф

Квалификация

Таппара — Йокерит

Эспоо Блюз — Кярпят

Четвертьфинал

КалПа — Таппара

ХИФК — ХПК

ЮИП — Кярпят

Лукко — ТПС

Полуфинал

КалПа — ХПК

ЮИП — ТПС

Финал за 3 место

Финал

ХПК — ТПС

Итоговая таблица

Лучшие игроки регулярного чемпионата

Лучшие бомбардиры 
''Сокращения: И = Игры, Г = Голы, П = Передачи, О = Очки

Лучшие вратари 
''Сокращения: И = Игры, ПШ = Пропущено шайб, И"0" = Сухие игры, %ОБ = Процент отражённых бросков

Ссылки 
 SM-liiga.fi

2009 год в хоккее
2010 год в хоккее
Хоккей с шайбой в Финляндии